Белоно́гов — русская фамилия, образованная по одной версии от прозвища Белоног, по другой от особенности внешности (бледность, светлая кожа), или характера предка (изнеженность, леность).

Известные носители 
 
 Белоногов, Анатолий Николаевич (1939—2019) — губернатор Амурской области.
 Белоногов, Аркадий Андреевич (1865—?) — русский военачальник, полковник.
 Белоногов, Василий Андреевич (1896—1975) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Белоногов, Владимир Александрович (род. 1977) — казахстанский гребец, тренер.
 Белоногов, Герольд Георгиевич (1925—2018) — советский учёный.
 Белоногов, Иван Михайлович (1800—1871) — русский пейзажист.
 Белоногов, Константин Андреевич (1919—2002) — лауреат Государственной премии СССР, капитан 1 ранга.
 Белоногов, Савва Фёдорович (1895—1942) — начальник Кара-Калпакского областного отдела ГПУ.
 Белоногов, Сергей Андреевич (1860—?) — русский военный деятель, генерал-майор.

Белоногова 
 Белоногова, Наталья Ивановна (род. 1989) — российская футболистка.

См. также

Примечания